O Chade está dividido desde 17 de outubro de 2002 em 18 regiões. Da independência em 1960 até 1999, ele estava dividido em 14 prefeituras. Estas foram substituidas em 1999 por 28 departamentos. O país foi novamente reorganizado em 2002, criando as atuais 18 regiões.

Cada região está dividida entre 2 e 4 departamentos, exceto a cidade de Jamena, que está dividida em arrondissements.

Regiões 

(1) departamentos criados em 2004.

 

uk:Регіони Чаду